Huntley kan syfta på:

Storbritannien 

 Huntley, Gloucestershire, England, Gloucestershire, 
 Huntley, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England

USA 

 Huntley, Illinois, ort, McHenry County, 
 Huntley, Montana, ort, Yellowstone County, 
 Huntley, Wyoming, ort i Goshen County